Bourgondisch kan betekenen:
 in het algemeen: afkomstig uit Bourgondië
 in het algemeen: afkomstig uit historisch Bourgondië
 Bourgondisch (taal), de streektaal in Bourgondië en omstreken
 bourgondisch (levenshouding), de losse levenshouding in Zuid-Nederland en België
 Bourgondisch bloed, roodpaarse verkleuring van oppervlaktewater